Football Association Challenge Cup 1877-78 var den syvende udgave af Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som FA Cup. 43 klubber var tilmeldt turneringen, der blev afviklet som en cupturnering. Fire af klubberne trak sig imidlertid inden deres første kamp, så turneringen fik reelt deltagelse af 39 klubber. Den første kamp blev spillet den 27. oktober 1877, og finale blev afviklet den 23. marts 1878 på Kennington Oval i London, hvor Wanderers FC vandt 3-1 over Royal Engineers AFC. Det var Wanderers FC's femte FA Cup-triumf gennem tiden, men det var også holdets tredje sejr i træk, hvilket betød at det vandt FA Cup-pokalen til ejendom.

Resultater

Første runde 

Første runde blev spillet i perioden 27. oktober – 1. december 1877 og havde deltagelse af 42 hold, der spillede om 21 pladser i anden runde. Queen's Park FC var oversidder i denne runde.

Anden runde 

Anden runde blev spillet den 8. – 29. december 1877 og havde deltagelse af de 22 hold, der var gået videre fra første runde.

Tredje runde 

Tredje runde blev spillet den 12. januar – 16. februar 1878 og havde deltagelse af de ti af de elleva hold, der var gået videre fra tredje runde. På grund af det ulige antal deltagere var Sheffield FC oversidder og gik dermed videre til tredje runde uden kamp.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de seks hold, der gik videre fra tredje runde og blev afviklet i perioden 15. februar – 12. marts 1878. På grund af det ulige antal hold, var Wanderers FC oversidder i denne runde og gik derfor videre til semifinalerne uden kamp.

Semifinale 

Semifinalerne havde deltagelse af to af de tre hold, der gik videre fra kvartfinalerne. På grund af det ulige antal hold, var Wanderers FC oversidder i denne runde og gik derfor videre til finalen uden kamp.

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 FA Cup Archive  
 RSSSF – 1877–78 FA Cup  
 FA Cup finals – 1878

Noter 

Sæsoner i FA Cup
Fodbold i 1877
Fodbold i 1878